Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Adidas International) van 2002 vond plaats van 6 tot en met 12 januari 2002 in de Australische stad Sydney. Het was de 110e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Zwitserse Martina Hingis bereikte beide finales. Zij meldde zich af voor de dubbelspelfinale, omdat zij tijdens haar halve finale in het enkelspel uitgeput was geraakt door de hitte, waarbij zij ook een lichte dijbeenblessure had. Hingis speelde (en won) wel de enkelspelfinale.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Jennifer Capriati, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Martina Hingis uit Zwitserland, slaagde erin om haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Amerikaanse Meghann Shaughnessy in twee sets. Hingis wist voor de derde keer het toer­nooi van Sydney op haar naam te schrij­ven. Het was haar 39e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het derde reekshoofd – zij wist door te dringen tot de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares. Haar landgenote Justine Henin, als vijfde geplaatst, bereikte de kwartfinale – zij moest de duimen leggen voor Clijsters.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Anna Koernikova en Barbara Schett hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Koernikova speelde samen met Martina Hingis, met wie zij de finale bereikte. Schett en de Italiaanse Silvia Farina-Elia kwamen tot de halve finale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, won het toer­nooi. Zij hoefden voor de eindstrijd niet aan te treden, door afmelding van hun als vierde geplaatste tegen­standsters Koernikova en Hingis. Het was hun 23e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Austra­li­sche Stubbs negen.

De Belgische Kim Clijsters en Ai Sugiyama uit Japan vormden het tweede reekshoofd – zij strandden echter in de eerste ronde. Haar landgenote Justine Henin en Amerikaanse Meghann Shaughnessy bereikten de halve finale, waarin zij verloren van Koernikova en Hingis.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Conchita Martínez (Spanje) – zij waren als derde geplaatst, maar verloren meteen hun openingspartij. Ook haar landgenote Miriam Oremans en Française Sandrine Testud konden na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sydney 2002
Sydney